«Шесто́й кана́л»:

 «Шестой канал» — телеканал, осуществлявший вещание в России с 1994 (в Санкт-Петербурге с 1991) по 2004 год.
 «Шестой Телеканал» — бывший общефедеральный телеканал в России, осуществлявший вещание в России с 1 июня 2002 года по 21 июня 2003 года.
 «6 канал» — телеканал, вещающий во Владимире